Weikertsham ist der Ortsname von

 Weikertsham (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weikertsham (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weikertsham (Wasserburg am Inn), Ortsteil der Stadt Wasserburg am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Weikertsham (Gemeinde Palting), Ortschaft der Gemeinde Palting, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Burgen und Schlösser
 Schloss Weikertsham, in der Stadt Wasserburg am Inn